Takeo puede referirse a:

la provincia de Takéo, una provincia de Camboya;
Takeo, una ciudad en la prefectura de Saga, Japón.

Personas 
Takeo Arishima, un escritor japonés;
Takeo Doi, un ingeniero aeronáutico japonés;
Takeo Fukuda, un político japonés y el 67º primer ministro;
Takeo Hatanaka, un astrofísico japonés;
Takeo Kurita, un vicealmirante de la Armada Imperial Japonesa;
Takeo Miki, un político japonés, que ejerció como 66º primer ministro;
Takeo Takagi,un oficial de la Armada Imperial Japonesa;
Takeo Takahashi, un exfutbolista japonés;
Takeo Yoshikawa, un espía japonés.